Scrooge bezeichnet:

 Ebenezer Scrooge, fiktive Figur; grantiger Geizhals aus Charles Dickens’ A Christmas Carol (Eine Weihnachtsgeschichte)
 Scrooge McDuck, Originalname von Dagobert Duck
 den Originaltitel des Films Eine Weihnachtsgeschichte (1951) 
 Scrooge (1935), britischer Spielfilm von 1935, Regie Henry Edwards
 Scrooge (1970), britische Literaturverfilmung von Ronald Neame
Scrooge Festival in Venlo